Le spirographe est un instrument de loisir créatif, 
 Le spirographe est un annélide.